Антанас Суткус:
 Суткус, Антанас (1892—1968) — литовский театральный режиссёр и педагог.
 Суткус, Антанас (род. 1939) — советский и литовский фотограф.